Adobe Illustrator je vektorski grafički uređivač, odnosno vektorski baziran računalni program za crtanje, kojega je razvila američka tvrtka Adobe Systems.

Povijest programa

Inačica 1–88 
Adobe Illustrator je isprva razvijen za računala Macintosh 1986. (prva isporuka bila je u siječnju 1987.) kao nastavak daljnje i uspješne komercijalizacije već razvijenih Adobeovih softwerskih rješenja poput razvoja fontova i PostScript računalnog jezika.

Povijest izdanja

Vanjske poveznice

Službene stranice

Računalni programi
Računalna grafika
Dizajn